Allodaposuchidae — вимерла клада євсухій, що жила в Європі в пізній крейді (сантон-маастрихт).

Систематика 
Типовий рід, Allodaposuchus, був вперше описаний у 1928 році Nopcsa з формації Sard маастрихтського періоду басейну Хацег у Трансільванії, Румунія, і класифікований як родич північноамериканського Leidyosuchus. Точне розміщення Allodaposuchidae все ще є предметом суперечок. Нарваес та ін. вважав її сестринською групою Hylaeochampsidae, які разом утворюють кладу, сестринську Crocodylia. Інші дослідження альтернативно відновили їх не як сестринський таксон, а скоріше як еволюційний ступінь до Crocodylia, причому Hylaeochampsidae більш базальні, ніж Allodaposuchidae. А аналіз 2021 року, який включає посткраніальну інформацію, виявив Allodaposuchidae у Crocodylia.

Cladogram 1: Narváez et al., 2015

Cladogram 2: Rio & Mannion, 2021

Cladogram 3: Blanco, 2021

Примітки 

Родини плазунів